Авария поезда «Невский экспресс» (2007)
Крушение «Невского экспресса» (2009)